Васильев, Евгений:
 Васильев, Евгений Алексеевич (1778—1833) — российский архитектор.
 Васильев, Евгений Васильевич (1892—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Васильев, Евгений Евграфович (1926—2003) — советский и российский художник декоративно-прикладного искусства.
 Васильев, Евгений Иванович (1927—2007) — советский кинорежиссёр, оператор, сценарист.
 Васильев, Евгений Николаевич (1929—2004) — учёный-электродинамик, доктор наук, профессор.
 Васильев, Евгений Сергеевич (род. 1973) — российский предприниматель.